Arida (stad)
 Arida (district)
 Arida (geslacht), een genus uit de Composietenfamilie